Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1930 го́да  () — 10-й чемпионат Латвии по футболу, четвёртый под названием «Высшая лига».

Турнирная таблица

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1930
Футбол в Латвии в 1930 году